Schleißheimer Straße steht für:

 Schleißheimer Straße (München), Ausfallstraße in München
 Schleißheimer Straße (Dachau), Ausfallstraße in Dachau